Aleksiej Aleksandrowicz Bujwołow (, ur. 31 grudnia 1987 w Niżnym Nowogrodzie) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2004) oraz zimowej uniwersjady (2009 i 2011). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Bujwołow w grudniu 2003 w Sankt Moritz zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w piątej i szóstej dziesiątce. W lutym 2004 w Strynie wystąpił w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 41. pozycję w konkursie indywidualnym i 10. w drużynowym. Między grudniem 2004 a lipcem 2007 nie brał udziału w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

W lipcu 2007 w Bischofshofen zadebiutował w FIS Cupie, w swoim drugim starcie zajmując 30. pozycję i po raz pierwszy punktując. W styczniu 2008 w Eisenerz dwukrotnie stanął na podium zawodów tego cyklu, plasując się na 2. i 3. miejscu. W lutym 2009 w Yabuli wziął udział w zimowej uniwersjadzie – w rywalizacji indywidualnej na większej skoczni był 25., a na mniejszej 29. Dwa lata później w Erzurum ponownie wystartował w tej imprezie, indywidualnie plasując się w trzeciej dziesiątce (22. na skoczni dużej i 23. na normalnej), a drużynowo z rosyjską kadrą zajął 4. pozycję. W grudniu 2012, jako pierwszy skoczek, oddał skok na skoczni normalnej w kompleksie Russkije Gorki. W lutym 2013 w Planicy zdobył pierwsze w karierze punkty w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 27. i 28. pozycję. W marcu 2013 w tej samej miejscowości po raz jedyny w karierze przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata, jednak nie przebrnął kwalifikacji do pierwszego konkursu lotów. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2014 w Niżnym Tagile, gdzie zajął 26. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego, po raz trzeci w karierze zdobywając punkty zawodów tej rangi.

Bujwołow wielokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju – w zimowym czempionacie zdobył srebrne medale w rywalizacji drużynowej w 2010, 2011 i 2012 oraz w zmaganiach drużyn mieszanych w 2014, a także brązowe w rywalizacji drużynowej w 2008 i w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w 2011. Ponadto zdobył złoty medal w rywalizacji drużynowej na letnich mistrzostwach kraju w 2013.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Urodzeni w 1987